Shikarpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Shikārpur (ort i Indien, Uttar Pradesh), Bulandshahr, 
 Shikārpur (ort i Indien, Karnataka), Shimoga,

Pakistan 

 Shikarpur, stad i Sindh, 

Robotskapade Indienförgreningar